Jørgen Bruun er navnet flere personer, blandt andre:
 Jørgen Bruun (godsejer) – dansk hofjægermester og godsejer (1858-1934)
 Jørgen Bruun (politiker) – dansk politiker, medlem af Folketinget for Centrum-Demokraterne (født 1942)